Juncos (gemeente), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Juncos (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente
 Juncos Hollinger Racing, een autosportteam uit de Verenigde Staten